Jared Newson (né en 1984), joueur américain de basket-ball.
 Lloyd Newson (né en 1956), danseur et chorégraphe de danse contemporaine australien.
 Mary Newson (1869-1959), mathématicienne américaine.
 Marc Newson (né en 1963), designer australien.

Pseudonyme 
 Thomas Newson (né en 1994), DJ néerlandais.